A Grande Firewall Chinesa (GFW; ), em referência a Grande Muralha da China, é a combinação de ações legislativas e tecnologias aplicadas pela República Popular da China para regular a Internet dentro do país. Seu papel na censura da internet na China é bloquear o acesso a sites estrangeiros selecionados e diminuir o tráfego de internet transnacional. O efeito inclui: limitar o acesso a fontes de informação estrangeiras, bloquear ferramentas estrangeiras da Internet (por exemplo, Pesquisa do Google, Facebook, Twitter, Wikipédia, e outros) e aplicativos para smartphone, e exigindo que empresas estrangeiras se adaptem às regulamentações domésticas.

Além da censura, a GFW também influenciou o desenvolvimento da economia de internet interna da China ao nutrir empresas domésticas e reduzir a eficácia de produtos de empresas estrangeiras de internet. Uma das técnicas empregadas pelo governo chinês para manter o controle da Grande Firewall inclui a modificação dos resultados de pesquisa por certos sites e termos. Outra técnica é a solicitação de remoção de conteúdo feita a conglomerados globais, como quando solicitaram à Apple que removesse o aplicativo de notícias Quartz de sua loja de aplicativos chinesa depois que este relatou os protestos de 2019-2020 em Hong Kong.

Firewall
Censura de Internet na China
!Artigos com texto em chinês
!Artigos com texto em chinês tradicional
!Artigos com texto em chinês simplificado